25-й Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2017 проводился с 16 по 24 апреля 2017 года в городе Сочи на арене «Ледяной куб».

В турнире группы «А», где разыгрывалось чемпионское звание, приняло участие 10 команд из Москвы (3 команды), Санкт-Петербурга (4 команды), Московской области (1 команда), Челябинской области (1 команда), Краснодарского края (1 команда). Ещё 10 команд приняло участие в турнире группы «Б» — из Москвы (3 команды), Санкт-Петербурга (3 команды), Московской области (2 команды), Краснодарского края (1 команда) и Новосибирской области (1 команда).

Чемпионами России стала команда «Краснодарский край 1» (скип Евгений Архипов), победившая в финале команду «Московская область 1» (скип Александр Ерёмин). Бронзовые медали завоевала команда «Сборная Москвы» (скип Артур Али), в матче за 3-е место победившая команду «Воробьёвы горы» (скип Александр Кириков).

В группе «Б» победила команда «Москвич 1» (скип Герман Доронин), второе место заняла команда «Московская область 2» (скип Кирилл Савенков); на  эти две команды переходят в группу «А».

Формат соревнований 
Команды в одной группе играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 3 очка (в группе «Б» 2 очка), за поражение — 1 очко, за неявку на матч — 0 очков. При равенстве количества очков у двух команд они ранжируются по результатам личной встречи, при равенстве у трёх или больше команд — ранжируются по сумме тестовых бросков в дом (ТБД, в сантиметрах, команда с меньшей суммой становится выше). При равенстве количества очков у команд, претендующих на выход в плей-офф в группе «А», между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк). Затем 4 лучшие команды выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие в группе «А» 9-е и 10-е места, на следующем чемпионате переходят в группу «Б», их место в группе «А» занимают две лучшие команды по результатам розыгрыша в группе «Б».

Матчи группы «А» состоят из 10 эндов, матчи группы «Б» состоят из 8 эндов (матчи плей-офф группы «Б» – 10 эндов), возможно проведение экстра-энда. Игры проводятся с учётом времени (38 и 30 минут времени на обдумывание в группах «А» и «Б» соответственно).

Группа А

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го и 4-го места

Тай-брейки

Плей-офф

Группа Б

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

 «В» — выигрыш в матче, результат воссоздан по контексту в источнике (кто прошел в следующую фазу или какая команда на какое место поставлена в итоговой классификации); «П» — проигрыш в матче, счёт которого не указан в источнике

Итоговая классификация 

 На  переходят в группу «Б»
 На чемпионате 2018 года переходят в группу «А»

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2017
 Чемпионат России по кёрлингу среди юниоров 2017

2017
Соревнования по кёрлингу в Сочи
Чемпионаты России в 2017 году
Апрель 2017 года
2017 год в Краснодарском крае